

Петропавловський район — район, Алтайський край
 Петропавловський район — район, Воронезька область

ru:Петропавловский район